Il singolare del Prague Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour.

Amanda Coetzer era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Julie Halard ha battuto in finale 6–4, 6–4 Ludmila Richterová.

Teste di serie

  Julie Halard (campionessa)
  Katerina Maleeva (primo turno)
  Chanda Rubin (primo turno)
  Linda Harvey-Wild (primo turno)

 Åsa Svensson (quarti di finale) 
 Silke Meier (secondo turno) 
 Lea Ghirardi (primo turno) 
 Stephanie Rottier (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Prague Open 1995
ATP Tour 1995